Fincastle kan syfta på:

 Fincastle, Kentucky
 Fincastle, Virginia